Ashland Global Holdings (Ашланд) — химическая компания США. Компания Ashland работает в более чем 100 странах по всему миру, центральный офис расположен в городе Уилмингтон (штат Делавэр), до 2017 года находилась в Ковингтоне (штат Кентукки, США). В 2017 году отделила производителя горюче-смазочных материалов Valvoline в самостоятельную компанию.

История компании 
История компании берет своё начало в городе Ашленд, имя которого она и прославила.
Компания Ashland была основана в 1924 году Полом Блейзером как нефтеперерабатывающая компания. Уже в 1930 году компания Ashland стала владельцем расположенной поблизости нефтеперерабатывающей компании Tri-State. Компания впоследствии продолжила практику приобретения других нефтяных компаний. В разные годы произошли слияния с разными компаниями: Swiss Oil в 1936 г., Allied Oil в 1948 г., Aetna Oil в 1949 г., Frontier Oil Refining и National Refining в 1950 г. К этому времени компания начала диверсификацию бизнеса, добавив в свой портфель нефтехимическое производство, что стало возможным благодаря покупке компаний RJ Brown в 1956 г. и United Carbon в 1963 г.

Диверсификация бизнеса продолжилась с покупкой компании Warren Brothers в 1966 г., которая позже была переименована в Ashland Paving and Construction. Значимым приобретением в 1967 году стала покупка компании ADM Chemical Group. Основной бизнес этой компании — дистрибуция товаров химической промышленности — впоследствии стал самым значительным направлением компании Ashland во второй половине XX века. В 1969 году компания была реорганизована в Ashland Petroleum, а также вошла в совместное предприятие по добыче угля под именем Arch Mineral.

В 1980-х и начале 1990-х годов Ashland продолжает расширяться. Компания The Permian Corporation, которая объединилась с нефтяной компаний Scurlock в 1991 году, образовала дочернюю копанию Scurlock Permian Corporation. В 1992 году была приобретена значительная часть бизнеса по дистрибуции товаров химической промышленности компании Unocal, что сделало Ashland главным дистрибьютором в химической отрасли Северной Америки. В это время было создано подразделение the Industrial Chemicals & Solvents (IC&S). Название компании было изменено с «Ashland Oil» на «Ashland Inc.» в 1995 году, когда нефтяной бизнес стал занимать менее значительную долю в общем бизнесе компании.

В конце 1990-х годов произошли значительные изменения в структуре компании. В 1998 году нефтяное подразделение объединилось с Marathon Oil и сформировало Marathon Ashland Petroleum LLC, (MAP). После этого в 1999 году Ashland согласилась продать дочернюю компанию Scurlock Permian компании Plains All American Pipeline, в результате чего штаб-квартира была перенесена из города Рассел в Ковингтон (штат Кентукки). Серьёзные изменения в структуре компании произошли в 2005 году, когда Ashland продала свою часть акций Marathon Ashland компании Marathon Oil, расформировав тем самым остатки своего подразделения, занимавшегося нефтяным бизнесом. С этого момента компания выходит из нефтеперерабатывающего и топливного бизнеса. Завод по переработке нефти в Катлеттсбурге работает и по сей день, однако, является уже собственностью компании Marathon. В 2006 году Ashland продала APAC (Ashland Paving and Construction, подразделение занимающееся строительством дорог и строений) компании Oldcastle Materials, дочернему предприятию Ирландской компании Oldcastle Inc. of Dublin.

В 2008 году Ashland приобрела подразделения по производству клея и эмульсий компании Air Products and Chemicals. 11 июля 2008 года Ashland объявила о планах по приобретению Hercules Inc. за 3,3 млрд долларов. Сделка была завершена 13 ноября 2008 г.

В июле 2010 года Ashland провела слияние своего литейного производства с немецкой компанией Süd-Chemie, образовав тем самым новую компанию ASK Chemicals LP со штаб-квартирой в Дублине (штат Огайо).
В ноябре 2010 года Ashland объявила о намерении продать свой бизнес по дистрибуции, представленный компанией Ashland Distribution, компании TPG Capital за $930 млн. Бизнес Ashland Distribution был частью Ashland более 40 лет. Сегодня Ashland Distribution имеет доход $3,4 млрд и насчитывает около 2000 сотрудников по всей Северной Америке и Европе. Сделка была завершена 1 апреля 2011 г., конечная цена составила $979 млн. Новая частная компания получила название Nexeo Solutions.

В мае 2011 года Ashland объявила, что она выкупила частную компанию International Specialty Products Inc. (ISP) за $3,2 млрд, которая является ведущим глобальным поставщиком специальных химических продуктов, а также продуктов повышающих производительность, для потребительского и промышленного рынков.

Продукция 
В настоящее время компания Ashland имеет четыре собственных подразделения: Specialty Ingredients, Water Technologies, Ashland Performance Materials и Ashland Consumer Markets.

Ashland Specialty Ingredients 
Подразделение предлагает продукты, технологии и средства для решения проблем разработки и улучшения созданных с их применением конечных продуктов. Подразделение участвует в разработке продуктов в сфере личной гигиены, фармацевтических препаратов, пищевых продуктов и напитков. В мае 2011 Ashland купила компанию ISP Inc., которая была включена в подразделение Ashland Specialty Ingredients.

Ashland Performance Materials 
Подразделение занимается решениями в областях литейного производства, композитных полимеров, специальных полимеров и производства клеящих материалов и предлагает свою продукцию для различных областей: строительство, упаковочные материалы, транспорт и судоходство, а также для литейной промышленности. 29 предприятий этого подразделения расположены в 15 странах по всему миру. Компания Casting Solutions производит связующие смолы, химикаты, рукава и фильтры для металлообрабатывающей промышленности. Компания Composite Polymers занимается реализацией ненасыщенных полиэфирных смол, смол винилового эфира и гелькоутов. В рамках работы подразделения, компания Specialty Polymers & Adhesives производит различные клеи и смолы для транспортной, аэрокосмической и строительной отраслей.

Ashland Consumer Markets 
Продукция компании выпускается под брендами Valvoline, Eagle One ™, Car Brite ™ и Zerex ™. Valvoline — одно из старейших моторных масел. Valvoline была основана доктором Джоном Эллисом, который в 1866 создал смазочное масло на основе нефти. В 1873 масло было зарегистрировано под именем «Valvoline» в городе Бингемтон (штат Нью-Йорк), тем самым являясь первым зарегистрированным моторным маслом в мире. Сегодня штаб-квартира Valvoline располагается в Лексингтоне (штат Кентукки). Продукция компании производится более чем на 10 заводах в Северной Америке. В Европе завод располагается в Нидерландах, в городе Дордрехт.

Ashland Water Technologies 
Ashland Water Technologies производит продукты для очистки воды (химическим средствами и не только) по заказу промышленных, коммерческих и муниципальных заказчиков. Подразделение занимается очисткой как приточных, так и сточных вод, а также работает с химикатами для разных стадий очистки воды. Бизнес был расширен в 2006 году благодаря приобретению французской компании OTENE в 2000 году и компании по очистке воды Degussa AG. В конце 2008 года, в связи с окончанием сделки по приобретению Hercules Inc., было создано подразделение, занимающееся работой с водными и пищебумажными ресурсами. В июне 2009 года подразделение Drew Marine Ashland Water Technologies было продано компании JF Lehman & Co предположительно за $120 млн. Компания Drew Industrial является структурным подразделением Ashland Water Technologies.

В первом квартале 2014 года компания Ashland объявила о продаже подразделения Water Technologies частной инвестиционной компании Clayton, Dubilier & Rice. Эта сделка позволит Ashland сосредоточиться на своем основном бизнесе химических продуктов тонкого органического синтеза, в то время как у Water Technologies появится возможность продолжать развиваться в своей отрасли под новым началом.

Спонсорство 

Valvoline на протяжении десятилетий спонсирует различные спортивные мероприятия, команды и спортсменов. В частности, на данный момент Valvoline спонсирует Скотта Риггса, Эй-Джея Олмендингера и Мэтта Кенсета, участвующих в гонках NASCAR. В 2013 году Valvoline объявил о партнерстве с гонщиком ФИА Уорлд Tоуринг Кар (WTCC) Томом Коронелом. Также бренд сотрудничает с трехкратным чемпионом BTCC Мэттом Нилом. На кольцевых гонках WTCC в команду поддержки гонщиков, спонсируемых Valvoline, входят Valvoline Grid Girl, одетые в синюю униформу.

Примечания 

Нефтепереработка
Нефтехимия